Борис Лазаревич Берлинков , также Бер Берлинков (1912, Витебск — ?) — советский белорусский шашист, судья, журналист. Чемпион БССР по русским шашкам (1933), вице-чемпион (1947). Участник финала чемпионата СССР по русским шашкам 1957 года (6-11 место из 18).

Мастер спорта СССР по шашкам (1962).
 Брат — Меер Лазаревич Берлинков (1915, Витебск) — советский математик. С 1947 преподавал в Свердловском горном институте.

Библиография 
 Берлинков Б. Юбилей шашечного телеклуба: [О белорус. клубе Белые и черные» и о ведущем А. В. Рокитницком) — Шашки (Рига), 979, No 2, с. 19
 Берлинков Б., Рокитницкий А. Шашечные партии белорусских мастеров. — Мн.,1983.

Примечания 

Шашисты Белоруссии
Чемпионы Белоруссии по шашкам
Мастера спорта СССР по шашкам
Шашисты СССР
Родившиеся в Витебске